Colleretto Castelnuovo – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Colleretto Giacosa – comune italiano nella città metropolitana di Torino